Eremica är ett släkte av fjärilar. Eremica ingår i familjen Symmocidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Eremica